Waaden ist der Familienname folgender Personen:

 Dominick von Waaden (* 1999), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Gary von Waaden (* 1961), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler